О́лли Мя́яття (; ) — финский хоккеист, защитник. Игрок клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» и сборной Финляндии. Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года. Двукратный обладатель Кубка Стэнли (2016 и 2017).

Игровая карьера

Клубная карьера 
Олли Мяяття является воспитанником клуба ЮП из своего родного города Йювяскюля. Он играл за команды ЮП всех возрастов до 2011 года. В 2011 году он был выбран в четвёртом раунде драфта КХЛ петербургским СКА, а также под первым номером на драфте Канадской хоккейкой лиги клубом «Лондон Найтс», куда и отправился играть на следующие два года.

На драфте НХЛ 2012 года Мяяття в первом раунде выбрал «Питтсбург Пингвинз» и сразу подписал с защитником трехлетний контракт новичка. Сезон 2013/14 Мяяття начал в составе «Питтсбурга», заменив в составе травмированного Криса Летанга. Первый матч в НХЛ он провел против «Нью-Джерси Дэвилз» 3 октября 2013 года. Первые баллы за результативность Олли набрал уже в своем третьем матче: в игре против «Каролины Харрикейнз» он сделал две голевые передачи и стал второй звездой матча. Первый гол в НХЛ Мяяття забил в ворота Роберто Луонго из «Ванкувер Кэнакс» 19 октября 2013 года.

В сезоне 2014/15 у Мяяття был диагностирован рак щитовидной железы, а затем была успешная операция по удалению опухоли. Также в этом же году защитник переболел свинкой и был прооперирован из-за травмы плеча. В результате Мяяття провёл лишь 20 игр и пропустил плей-офф.

В сезонах 2015/16 и 2016/17 был основным защитником команды в победных плей-офф и завоевал два Кубка Стэнли.

Первую шайбу в плей-офф забросил 19 мая 2017 года в 4-м матче финала Восточной конференции против «Оттавы Сенаторз». В следующей игре повторил успех, при этом заброшенная шайба оказалась победной.

В феврале 2016 года продлил контракт с «Питтсбургом» на 6 лет с зарплатой $ 4,0833 млн в год.

В сезоне 2017/18 впервые провёл все 82 матча регулярного сезона, набрав 29 очков. В плей-офф «Питтсбург» не смог в третий раз подряд обыграть во 2-м раунде «Вашингтон Кэпиталз» и уступил в серии со счётом 2–4. Финский защитник сыграл во всех матчах розыгрыша Кубка Стэнли, но набрал лишь 2 очка.

16 июня 2019 года был обменен в «Блэкхокс», взамен «Пингвины» получили нападающего Доминика Кахуна и выбор в 5-м раунде драфта НХЛ 2019 года.

4 октября 2020 года был обменян в «Лос-Анджелес Кингз» на нападающего Брэда Моррисона.

В сборной 
В 2011 году Мяяття играл за юниорскую и за молодёжную сборные Финляндии на МЧМ в США и ЮЧМ в Германии. В обоих случаях финны выбывали на стадии четвертьфинала от сборных России. На молодёжном чемпионате мира 2012 года в Канаде Мяяття сыграл только один матч, а на МЧМ-2013 в России он принял участие в пяти матчах, но финны выступили на том турнире неудачно и не смогли попасть в плей-офф, заняв первое место в утешительном турнире.

Статистика

Клубная карьера

Международная карьера

Награды и достижения

Примечания 

Хоккейные защитники
Хоккеисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК ЮП
Игроки «Лондон Найтс»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»